

Geografia 
 Le Mesnil-Amelot – comune francese nel dipartimento di Senna e Marna nella regione dell'Île-de-France

Persone 
 Abraham Nicolas Amelot de la Houssaye – storico francese
 Antoine-Jean Amelot de Chaillou – magistrato francese
 Jean-Jacques Amelot de Chaillou – politico francese
 Michel-Jean Amelot de Gournay – diplomatico francese, marchese di Gournay